Doloplazy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Doloplazy (okres Olomouc)
 Doloplazy (okres Prostějov)